Красные Орлы — посёлок в Петропавловском районе Алтайского края. Входит в состав Николаевского сельсовета.

История 
Основан в 1921 году. В 1926 году в коммуне Красные Орлы имелось 42 хозяйства. В национальном составе населения того периода преобладали русские. В административном отношении входила в состав Николаевского сельсовета Быстро-Истокского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 98 %.

Примечания 

Населённые пункты Петропавловского района (Алтайский край)